U17 ou U-17 peut faire référence à :
 Ligne U17 du métro léger d'Essen ;
 , plusieurs sous-marins allemands ;
 U17, une catégorie sportive, nommée Cadet, réservée aux joueurs de moins de 17 ans (Under the age of 17 en anglais).

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Sigle de 3 caractères